Mirków – wieś w województwie dolnośląskim, w powiecie wrocławskim, w gminie Długołęka 
 Mirków – wieś w województwie łódzkim, w powiecie wieruszowskim, w gminie Wieruszów
 Mirków – dzielnica miasta Konstancin-Jeziorna w powiecie piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna
Miejscowości na Ukrainie: 
 Mirków – wieś w rejonie horochowskim

Linki zewnętrzne